Луитгарда Виттихенская (Лютгарда, Лиутгарда; ; 1291, Шенкенцелль, Средний Шварцвальд — 16 октября 1348, монастырь Виттихен, близ Шенкенцелля) — немецкая монахиня, мистик, основательница монастыря, пророчица, целительница, местночтимая святая.

Очерк биографии 
Блаженная Луитгарда Виттихенская является одной из ярких представительниц средневекового христианского мистицизма, не столь широко известна может быть, как Хильдегарда Бингенская, Гертруда Великая, Бригитта Шведская или Лиутгарда Тонгеренская, но несомненно оказавшая большое влияние на развитие духовной и общественной жизни у себя на родине. Помимо многочисленных легенд и историй, сохранившихся о ней в народе и написанных поздними авторами, до нас дошло жизнеописание Луитгарды составленное её духовным отцом Бертольдом фон Бомбах в 1349-1352 годах.  

Луитгарда Виттихенская родилась в семье зажиточного крестьянина, состоящего на службе у герцогов фон Тек при замке Виттихенштейн в нескольких километрах от Шенкенцелля. С малых лет Луитгард отличалась от своих сверстников стремлением к богоугодной жизни, и в возрасте двенадцати лет она была принята в общину бегинок в Обервольфахе, где и провела затворницей следующие 15 лет.

Предположительно в 1319 году Луитгарда дала обет Терциариев.

Луитгарда пережила три мистические встречи, в которых Спаситель велел ей основать в Виттихенской долине монастырь и взять 34 послушницы . 

Строительство монастырей всегда было прерогативой королей или крупных феодалов, поэтому Луитгарда долго не решалась начинать порученное ей, простолюдинке, дело. Здесь стоит заметить, что в истории были случаи организации постройки монастырей женщинами, но все они происходили из дворянских семей и могли рассчитывать на поддержку родственников. Поэтому не удивительно, что когда она, наконец, объявила о возложенной на неё миссии, покинула скит и начала сбор милостыни на постройку монастыря, то столкнулась с непониманием со стороны современников. «Многие обвиняли Луитгарду в самонадеянности, другие видели в ней обманщицу, а третьи говорили, что она повредилась рассудком» — написал позже Бертольд фон Бомбах. В поисках средств Луитгарда доходила до северной Швейцарии и Тироля, преодолевая всевозможные трудности и лишения, подвергаясь насмешкам толпы в городах и опасности нападения на дорогах, она наконец нашла понимание в Кёнигсфельдене, у Агнесы Австрийской, сказавшей: «Если Луитгарде действительно удастся осуществить этот проект, я буду видеть в этом доказательство того, что всё её предприятие действительно происходит от Бога».

18 октября 1323 года Луитгарда с тридцатью четырьмя сёстрами поселилась в наскоро построенном здании монастыря. Последующие годы она провела в постоянных поисках средств для жизнеобеспечения новой общины. Проблемой было и официальное признание монастыря. Луитгарда даже предприняла путешествие в Авиньон — тогдашнее местопребывания папы, но безуспешно. Позже, при содействии Агнесы Австрийской, была получена церковная апробация, после этого монастырь начал развиваться, и ещё при жизни основательницы число монахинь почти удвоилось, а в 1376 году их было уже около ста, в это же время в нём был принят устав Ордена святой Клары. 

Луитгарда Виттихенская была энергичным, всесторонне развитым человеком, обладавшая многими талантами и дарованиями, она успевала помимо иполнения своих каждодневных обязанностей аббатисы, заниматься творчеством. Например она  изучала труды по богословию  Майстера Экхарта и его ученика Генриха Сузо, писала стихи — полностью сохранился текст «Песнь Луитгарды».

Так она предсказывала надвигающуюся пандемию чумы (1346—1350) своим духовным чадам: «Дети мои, вы должны знать, что придёт время, и Бог будет давить людей, как мух. Он заберёт самых молодых и сильных от нас и в других местах. Говорю вам это, чтоб вы знали и готовились, и когда придёт смерть, были готовы. Так вам будет легче умирать».

Луитгарду Виттихенскую называют Святой Материнского Чрева, к ней обращаются за помощью при проблемах, связанных с деторождением. В 1629 году мощи  Луитгарды были подняты из могилы и перенесены в монастырскую церковь. При этом было установлено, что мозг совершенно не тронут тлением. Этот феномен послужил толчком для возобновления культа блаженной Луитгарды, и к паломникам в Виттихен прибавились люди, страдающие недугами головы. Луитгарду Виттихенскую чтут в центральной части Бадена как местночтимую святую. День её памяти — 16 октября. Во второе воскресенье октября в Виттихене проходит Luitgartfest — праздник блаженной Луитгарды.

В Обервольфахе дом престарелых St. Luitgard назван в её честь.

Примечания

Литература 
 Медард Барт: благословенная Виттихенская Луитгард (1292—1249) и отшельник из Раппольцвайлера. В кн.: Архив истории эльзасских церквей 16 (1943), с. 45-54. Интернет-архив. (нем.)
 Йоханнес Гатц: Виттихен / Шварцвальд. Терзиариннен — Клариссен. В: Alemannia Francicana Antiqua 18 (1973), стр. 127—242 (только библиография в интернет-архивах) (нем.)
 Бертольд фон Бомбах, Арнольд Гийе : Жизнь св. Луитгард Виттихенской (1291—1348), Святая материнского чрева. Издательство: Кристиана, 1976, ISBN 978-3-7171-0651-7. (нем.)
 Йозеф Краусбек: Монастырь Виттихен в Шварцвальде. В: Ортенау 58 (1978), с. 455—469 У. Б. Фрайбург
 Гертруда Джарон Льюис, Фрэнк Уилларт, Мари-Жозе Говерс: библиография о мистике немецких женщин в средневековье. Верлаг Шмидт, 1989, стр. 248, ISBN 978-3-503-02276-2. (нем.)
 Ирмтрауд Джаст: Вита Луитгардс из Виттихена: текст Кодекса Донауэшингена 118. Питер Ланг, 2000, ISBN 978-3-906765-34-1. (нем.)
 Питер Динзельбахер : немецкая и голландская мистика средневековья. Берлин 2010 (нем.)
 Николь Айхенбергер: Напутствия , францисканское рвение и поэтическое назидание: Бертольда фон Бомбаха Жизнь Благословенной Луитгарды Виттихенской и её понимание раннем новом времени. В: Oxford German Studies 43 (2014), с. 400—419 (англ.)

Бегинки и бегарды
Пророчицы
Святые Германии
Католические монахини Германии‎
Аббатисы XIV века